

Persone 
 Alejandro Andrés Contreras Daza – calciatore cileno, difensore
 Alfredo Daza – baritono messicano
 Esteban Daza – compositore e suonatore di vihuela spagnolo del XVI secolo 
 Hilarión Daza Groselle – politico boliviano di origini italiane, Presidente della Bolivia tra il 1876 ed il 1879

Altro 
 Lingua Daza – lingua parlata dai Daza che vivono in Ciad